Processen kan syfta på:

 Processen – en roman av Franz Kafka, publicerad postumt 1925
 Processen (film) – en film i regi av Orson Welles från 1962, baserad på romanen av Franz Kafka
 Processen mot Jeanne d'Arc – en fransk dramafilm från 1962

Se även 
 Der Prozess (opera) –  en opera i två akter av Gottfried von Einem baserad på romanen Processen
 Process